Cordillera Oriental (Argentinië), een gebergte in Argentinië
 Cordillera Oriental (Bolivia), een gebergte in Bolivia
 Cordillera Oriental (Colombia), een gebergte in Colombia
 Cordillera Oriental (Dominicaanse Republiek), een gebergte in de Dominicaanse Republiek
 Cordillera Oriental (Ecuador), een gebergte in Ecuador
 Cordillera Oriental (Peru), een gebergte in Peru